Santa Cruz de las Flores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Cruz de las Flores, Jalisco, ort, Tlajomulco de Zúñiga, 
 Santa Cruz de las Flores, Oaxaca, ort, San Agustín Loxicha, 

Robotskapade Mexikoförgreningar